Хуан Мартинес де Хауреги и Агилар (известный также, как Хуан Мартинес де Хауреги и Уртадо де ла Саль) (24 ноября 1583, Севилья — ноябрь 1640 или январь 1641, Мадрид) — испанский , , живописец, теоретик испанской литературы Золотого века Испании.

Биография 

Севильский дворянин, потомок древнего Бискайского рода. Первоначально хотел посвятить себя живописи и отправился в Рим. В 1607 году, во время пребывания в Италии, издал перевод пасторальной драмы «Аминты» Торквато Тассо.

Незадолго до 1610 года вернулся на родину с репутацией художника и поэта. По возвращении в Мадрид был принят при дворе. Был приближённым королевы Испании Изабеллы Французская.

В 1613 году Сервантес в своих «Novelas» с похвалой упоминает о его портрете, сделанном знаменитым к тому времени Х. Хауреги.

В 1618 году Хауреги издал в Севилье сборник стихотворений. В 1620 году участвовал в поэтическом конкурсе, устроенном Лопе де Вега на празднестве по случаю канонизации святого Исидора. В 1624 году напечатал в Мадриде поэму в 5 небольших песнях «Orfeo». Это произведение имело большой успех и вызвало даже у знаменитого Монтальвана желание соперничать с Х. Хауреги. Монтальван издал поэму на тот же сюжет, и его в этой борьбе поддерживал Лопе де Вега.

В 1640 году Хауреги закончил свой вольный перевод или, скорее, переделку, поэмы Лукана «Pharsalia».

Х. Хауреги был принципиальным противником Луис де Гонгоры и в своём «Discurso sobre el estilo colto y oscuro» (1628) нападал на его вычурный и напыщенный стиль. Тем не менее, он не вполне избежал влияния Гонгоры. Свободны от гонгоризма лишь его небольшие стихотворения, из которых лучшими считаются «Ода на роскошь», отличающаяся благородством и возвышенностью стиля, и изящная selva «Acaecimiento amoroso», где поэт описывает купанье своей возлюбленной. Менее удачны его сонеты.

Кавалер Ордена Калатравы

Библиография 
 Rimas (1618) — сборник стихов.
 Discurso poético contra el hablar culto y oscuro (1624)
 Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades (1624)
 Apología de la verdad (1625)
 Orfeo (1624)
 Pharsalia (1684)

Примечания

Ссылки 
 
 Juan Martínez de Jáuregui y Hurtado de la Sal (1583—1641)

Художники Испании
Художники XVII века
Испанские поэты
Персоналии:Золотой век Испании